Castellaccio ima više značenja:
 Castellaccio, Frosinone
 Castellaccio, Livorno
 Castellaccio, Modena
 Castellaccio, Terni